Преспа — озеро на кордоні Греції, Албанії і Республіки Македонія.

Преспа () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Балчик.
 Преспа () — село в Софійській області. Входить до складу общини Мирково.